The Alliance (Алья́нс) — киберспортивная организация из Швеции. Знаменита своим составом по игровой дисциплине Dota 2. Но также имеет состав по Super Smash Bros. и Hearthstone. Ранее имела составы по таким играм как StarCraft и League of Legends.

В 2013 году Dota 2 подразделение организации получило награду Gosu Awards как лучшая команда.

История 
Alliance это организация, которая была основана владельцем и главным исполнительным директором киберспортивной организацией Evil Geniuses, Алексом Гарфилдом, при сотрудничестве с командой Razer в 2013 году, которые, как стало известно, стали теми спонсорами восходящих звезд из Швеции, команды No Tidehunter (сокр. «nth»). Alliance была создана с целью продвижения и поддержки Европейского киберспорта, вовлекая в это действительно талантливых игроков со всего Скандинавского региона.

На старте Alliance состояла из состава по Dota 2, которые ранее выступали за команду "NoTidehunter", а также игрока по дисциплине StarCraft II под ником Naniwa.

В декабре 2013 года организация создала состав по League of Legends, который участвовал в турнире European League of Legends Championship Series. 

Alliance покинули выступления по StarCraft II в июле 2014 года, отпустив своего последнего игрока - SortOf. Команда League of Legends была переименована в Elements в январе 2015 года из-за правил владения командами в серии чемпионатов League of Legends, не позволяющих GoodGame Agency владеть несколькими командами одновременно.

12 декабря 2016 года Twitch превратил Evil Geniuses и Alliance в организации, принадлежащие игрокам. По словам представителя команды Alliance Джонатана Берга, все первоначальные участники, кроме Armada, получили долю в компании.

В январе 2021 года, Team Alliance подписала соглашение с VBET, новый спонсор станет титульным партнером команды.

Dota 2 
После неудачи на The International 2012, шведский DotA ветеран Джонатан «Loda» покинул Сингапур и свою команду Team Zenith. Основанием того, что в будущем станет The Alliance, началось, когда 29 октября игроки «Loda» и его старый друг Йоаким «Akke» Актералл присоединились к команде No Tidehunter перед турниром DreamHack Winter 2012. Тогда в команде числились такие игроки как Густав «s4» Магнуссон, Джеки «EternalEnvy» Мао и новичок профессиональной сцены Хенрик «AdmiralBulldog» Анберг. Таким составом они успешно выигрывают турнир. И о команде заговорили как о восходящей звезде европейского региона.

Однако, в команде присутствовали различные разногласия. Результатом этого послужила замена в команде. Игрок EternalEnvy был изгнан из команды. Ему на замену пришел молодой игрок, Джерри «EGM» Лундквист. Таким образом, образуется команда, полностью состоящая из шведов. Так рождается новая команда.

12 апреля 2013 года всему миру была анонсирована таинственная организация, имя которой The Alliance, под спонсорством Razer и организации Good Game Agency. Организация подписывает шведскую команду No Tidehunter и шведского игрока StarСraft 2 Йохана «Naniwa» Луччеси. Затем 28 июня в организацию вступил ещё один игрок StarСraft 2 Рикард «SortOf» Бергман. Менеджером Dota 2 подразделения становится Келли «kellymilkies» Уонг, подруга и девушка игрока «Loda»

Команда выиграла множество турниров и окончательно утвердилась в статусе сильнейшей в Европе. А после триумфальной победы без единого поражения на турнире G-1 Champions League Season 5 в Китае, о команде заговорили, как о сильнейших в мире. Что и было доказано на The International 2013, где Alliance без единого поражения прошла групповой этап. Потом они встретились в верхней сетке с командой LGD.Gaming победив их со счетом 2:0. Потом они попались против BurNing и его команды Team DK выиграв у них со счетом 2:1. В  финале верхней сетки им пыталась дать отпор команда из Украины и чемпионы The International 2011 Na'Vi, но проиграли, показав один из лучших матчей в истории Dota. Гранд финал не дал нам соскучится и игра продлилось до 5 карт, и это стал первый и единственный 5 матчевый финал до The International 2018. В том матче The Alliance выиграл команду Na'Vi со счетом 3:2, после этой игры все с нетерпением ждали их встречи, потому что, противостояние этих команд стало настоящим Эль-Классико в киберспорте.

После той триумфальной победы результаты ожидаемо пошли на спад. Команда уже не имела безоговорочного лидерства.

В конце января 2014 года команда брала двухмесячный перерыв по причине усталости игроков.

В сентябре 2015 года команда вернула старый состав и выиграла World Cyber Arena 2015.

17 января 2016 года выиграли Starseries SL i-League Dota 2, обыграв чемпионов The International 2015 команду Evil Geniuses и получив 120 000$.

28 Августа 2016 года команду покинули s4, AdmiralBulldog, Akke.

21 Мая 2017 года команду покинул EGM.

9 июня 2017 года Loda закончил карьеру профессионального игрока и стал тренером The Alliance.

29 ноября 2017 года команда анонсировала новый состав.

В 2022 году команда заняла последнее место в западноевропейской квалификации на The International 2022 и не попала на главный турнир года. Команда также потеряла свой слот в первом дивизионе лиги Dota Pro Circuit.

30 сентября 2022 года Alliance полностью распустила свой состав по Dota 2 в связи с неудовлетворительными результатами.

2 декабря 2022 года был анонсирован новый состав по Dota 2.

Текущий состав

Достижения 
В таблице перечислены призовые места в соревнованиях по Dota 2.

Alliance.LATAM 
8 декабря 2022 года Alliance официально объявили об второго состава по Dota 2. К команде присоединились игроки южноамериканской команды Hokori.

24 декабря команда одерживает победу на EPL World Series: America Season 2.

Южноамериканской лигу Dota Pro Circuit 2023 Alliance.LATAM заканчивает на 3-ем месте, не попадая на мейджор в Перу.

4 февраля 2023 года команду покинули керри Эдвард «Lumière» Валенсия и частичная поддержка Тьяго «Thiolicor» Кордейро.

Достижения

Сотрудничество с Valve 
Совместно с компанией Valve созданы уникальные фирменные сеты «the Formed Alloys» для Alchemist, «Dread of the Gleaming Seal» для Phantom Assassin и «Arsenal of the Demonic Vessel» для Abaddon. Часть денег от покупки переходит к организации, как и в случае с NAVI.

StarCraft 2

Бывший состав

Достижения

League of Legends 
10 декабря организация объявила свой состав по дисциплине League of Legends. В него вошли 2 игрока из команды Evil Geniuses: мидлейнер Froggen и топер Wickd, Tabzz — АДК команды Lemondogs, Shook — Лесник Copenhagen Wolves и Nyph — саппорт из SK Gaming.

Бывший состав 

В 2015 году состав команды был выделен в отдельный киберспортивный клуб под названием "Elements". На такой шаг Alliance пошел из-за новых спонсорских правил.

Hearthstone 
28 сентября 2016 года к новому составу The Alliance по дисциплине Hearthstone присоединился Джон «Orange» Вестберг.

Примечания

Ссылки 

Команды StarCraft II
Официальный сайт
Профессиональные киберспортивные организации
Организации по алфавиту
Компании, основанные в 2013 году